Overstrand – wieś w Anglii
 Overstrand – gmina w Republice Południowej Afryki